Садыбное (с  — Усадебное) — название населенных пунктов на Украине:

 Садыбное — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Садыбное — посёлок в Первомайском районе Николаевской области.